Максим Удалов:
 Удалов, Максим Корнелиевич — литературный персонаж цикла рассказов Кира Булычёва про город Великий Гусляр, сын Корнелия Удалова. Удалов, Максим Львович (род. 1966) — советский и российский рок-музыкант, барабанщик российской группы «Ария».